Herbe au Diable désigne plusieurs espèces de plantes :
Herbe au Diable, Datura stramonium L., plante annuelle de la famille des Solanaceae ;
Herbe au Diable, Potentilla erecta (L.) Räusch., plante herbacée vivace de la famille des Rosaceae ;
Herbe au Diable, Cardamine impatiens L., plante herbacée bisannuelle de la famille des Brassicaceae.

Voir aussi

Flore (nom vernaculaire)